А́тенс — название ряда населённых пунктов в Европе и Северной Америке.

Германия 
 Атенс (Нижняя Саксония) — часть города Норденхам в земле Нижняя Саксония, Германия.

Канада 
 Атенс (Онтарио)

США 
 Атенс (Алабама)
 Атенс (Джорджия)
 Атенс (Иллинойс)
 Атенс (Калифорния)
 Атенс (Нью-Йорк)
 Атенс (Огайо)
 Атенс (Пенсильвания)
 Атенс (Теннесси)
 Атенс (Техас)
 Атенс (округ, Огайо) — административно-территориальный округ в штате Огайо, США.

Персоналии 
  — американский криминолог.
 Атенс, Эндрю (1922—1913) — американский бизнесмен, магнат металлургической промышленности и филантроп.